Berlese är ett italienskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antonio Berlese (1863–1927), italiensk entomolog
 Augusto Napoleone Berlese (1864–1903), italiensk botanist
 Lorenzo Berlese (1784–1863), italiensk forskare

Italienska efternamn